Benedettini può riferirsi a:

 Benedettini – monaci dell'Ordine di San Benedetto
 Oblati benedettini – persone che desiderano seguire la Regola Benedettina

Persone
 Benedettini – cognome italiano
 Ciro Benedettini – presbitero sammarinese
 Elia Benedettini – calciatore sammarinese, cugino di Simone
 Ernesto Benedettini – politico sammarinese
 Giacomo Benedettini – calciatore sammarinese
 Luigi Filippo Benedettini – militare e politico italiano
 Pierluigi Benedettini – calciatore sammarinese